Die Divizia A 1935/36 war die vierte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Die Saison begann am 1. September 1935 und endete am 12. Juli 1936. Von Anfang Dezember 1935 bis Ende Februar 1936 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Ripensia Timișoara.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten in einer Gruppe um die Meisterschaft. Der Letztplatzierte bestritt Relegationsspiele gegen den Sieger der Divizia B. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
 1. – Ripensia Timișoara – Meister
 Ripensia Timișoara – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Es gab keine Absteiger.

Aufsteiger in die Divizia A 
Es gab keine Aufsteiger.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1935/36 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1935/36
Liga-1-Saison